Moret bzw. Morét ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Moret (1868–1938), französischer Ägyptologe und Philologe
 André Moret (1900–1973?), französischer Germanist und Mediävist
 Anna Schreurs-Morét (* 1963), deutsche Kunsthistorikerin
 Antoine de Bourbon, comte de Moret (1607–1632), Sohn des französischen Königs Heinrich IV
 Didier Moret (* 1975), Schweizer Skibergsteiger
 Henry Moret (1856–1913), französischer Blumen-, Landschafts- und Marinemaler des Post-Impressionismus
 Herbert Morét (1920–2009), deutscher Baptistenpastor
 Isabelle Moret (* 1970), Schweizer Politikerin
 Marc Moret (1923–2006), Schweizer Unternehmensführer, Bruder von Norbert
 Norbert Moret (1921–1998), Schweizer Komponist, Bruder von Marc
 Oscar Moret (1912–2003), Schweizer Komponist und Musikprofessor
 Patrice Moret (* 1972), Schweizer Jazzmusiker
 Rachel Moret (* 1989), Schweizer Tischtennisspielerin
 Segismundo Moret Prendergast (1833–1913), spanischer Politiker und Ministerpräsident
 Théodore Moret SJ  (1602–1667), belgischer Mathematiker, Physiker und Astronom

Moret heißt der folgende Berg in Deutschland:
 Mainzer Berg (Dieburg), auch Moret – höchste Erhebung im Messeler Hügelland

Moret heißen folgende geographischen Objekte in Frankreich:
 Moret-sur-Loing, Gemeinde im Département Seine-et-Marne, Region Île-de-France
 Kanton Moret-sur-Loing im Département Seine-et-Marne
 Mouret im Département Aveyron auf Okzitanisch

Siehe auch:
 Moré
 Moreth
 Moretus